Torbeck kan syfta på:

Haiti 

 Torbeck (kommun), Sud, 
 Torbeck (ort), Sud,